Подавле́ние — снижение, вплоть до полного исключения, влияния чего-либо.
 Подавление (в психологии) — механизм психологической защиты.
 Подавление (в политике) — способ достижения политических целей с использованием власти.

См. также 

 Подавляющее поле (во вселенной Half-Life) — специальное поле, созданное вражеской фракцией «Альянс» серии игр Half-Life, которое снижает рождаемость до нуля, разрушая в организме нуклеиновые цепочки, необходимые для развития плода.
 Устройство подавления (во вселенной Half-Life) — мощное защитное сооружение, контролирующее открытую территорию вокруг зданий, захваченных альянсом.